Dennis Busenitz (nascido em 29 de setembro de 1981) é um skatista profissional nascido em San Francisco, Califórnia; Estados Unidos. Atualmente é patrocinado pela Real, Volcom, Spitfire, Thunder, adidas, etc. 

Skatistas dos Estados Unidos